Anderson Bruford Wakeman Howe — альбом Джона Андерсона, Билла Бруфорда, Рика Уэйкмана, Стива Хау (ABWH) — бывших участников группы Yes. Диск вышел в 1989 году.

Стиль, отзывы критиков 
Брет Адамс, рецензент сайта Allmusic.com, оценил альбом в четыре балла из пяти. По его мнению, лучшей композицией на нём является «Brother of Mine», однако снятый на эту песню клип он сурово раскритиковал.

Список композиций 
 «Themes» — 5:58
 «Sound»
 «Second Attention»
 «Soul Warrior»
 «Fist of Fire» — 3:27
 «Brother of Mine» — 10:18
 «The Big Dream»
 «Nothing can Come Between Us»
 «Long Lost Brother of Mine»
 «Birthright» — 6:02
 «The Meeting» — 4:21
 «Quartet» — 9:22
 «I Wanna Learn»
 «She Gives Me Love»
 «Who Was the First»
 «I’m Alive»
 «Teakbois» — 7:39
 «Order of the Universe» — 9:02
 «Order Theme»
 «Rock Gives Courage»
 «It’s So Hard to Grow»
 «The Universe»
 «Let’s Pretend» — 2:56

Участники записи 
ABWH
 Джон Андерсон — вокал
 Стив Хау — гитара
 Рик Уэйкман — клавишные
 Билл Бруфорд — ударные

Сессионные музыканты
 Тони Левин — бас-гитара, стик Чепмена, бэк-вокал
 Мэтт Клиффорд — клавишные, программирование, оркестровка, бэк-вокал
 Милтон МакДоналд — ритм-гитара
 Дебора Андерсон, Тесса Найлз, Кэрол Кенион, Фрэнк Даннери, Крис Кимси — бэк-вокал
 Emerald Community Singers, Montserrat — бэк-вокал

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы прогрессивного рока
Альбомы, оформленные Роджером Дином
Дебютные альбомы 1989 года
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании
Альбомы арт-рока